Рудолф Гоклениус Стари (, * 1 март 1547 в Корбах, графство Валдек, † 8 юни 1628 в Марбург) е немски философ.

Той е професор по философия, логика, метафизика и етика на Филипс-Университет Марбург (1590).

Той е роден като Рудолф Гокел (Rudolf Gockel или Гьокел, Göckel). Завършва следването си в Eрфурт (от 1564), Марбург (от 1567) и по-късно във Витенберг.

Публикации 
 Psychologia: hoc est, De hominis perfectione, animo et in primis ortu hujus, commentationes ac disputationes quorundam theologorum & philosophorum nostrae aetatis, Marburg 1590
 Oratio de natura sagarum in purgatione examinatione per Frigidam aquis innatantium, Marburg 1590.
 Problemata logica, 1590 (reprint: Frankfurt: Minerva, 1967, in 5 voll.)
 Partitio dialectica, Frankfurt 1595
 Isagoge in peripateticorum et scholasticorum primam philosopiam, quae dici consuevit metaphysica, 1598 (reprint: Hildesheim: Georg Olms, 1976)
 Institutionum logicarum de inventione liber unus, Marburg 1598
 Physicae completae speculum, Frankfurt 1604
 Dilucidationes canonum philosophicorum, Lich 1604
 Controversia logicae et philosophiae, ad praxin logicam directae, quibus praemissa sunt theoremata seu praecepta logica, Marburg 1604
 Conciliator philosophicus, 1609 (reprint: Hildesheim, Georg Olms, 1980)
 Lexicon philosophicum, quo tantam clave philosophiae fores aperiuntur, 1613 (reprint: Hildesheim: Georg Olms, 1980)
 Lexicon philosophicum Graecum, Marburg 1615 (reprint: Hildesheim: Georg Olms, 1980)

Източници 
 Franz Gundlach: Catalogus Professorum Academiae Marburgensis. Die akademischen Lehrer der Philipps-Universität in Marburg von 1527 bis 1910. Marburg 1927
 Diana Kremer: Von erkundigung und Prob der Zauberinnen durchs kalte Wasser. Wilhelm Adolph Scribonius aus Marburg und Rudolf Goclenius aus Korbach zur Rechtmäßigkeit der „Wasserprobe“ im Rahmen der Hexenverfolgung. In: Geschichtsblätter für Waldeck. Bd. 84. 1996. S. 141–168
 Rudolf Schmitz: Die Naturwissenschaften an der Philipps-Universität Marburg 1517–1927. Marburg 1978. S. 15 f.
 Friedrich Wilhelm Strieder: Grundlage zu einer hessischen Gelehrten und Schriftsteller Geschichte. Seit der Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten. Bd. 4. Göttingen 1784. S. 428 ff.
 Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried Gruber: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste T. 71 S. 364, Universität Göttingen

Външни препратки 
 Notes on the development of Ontology from Suarez to Kant
 The Birth of Ontology. A selection of Ontologists from 1560 to 1770 

Германски философи
Починали в Марбург